Centre de renseignement géospatial interarmées
Corgi toys